III. třída skupina B (okres Kladno) patří mezi deváté nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Je řízena Okresním fotbalovým svazem Kladno. Hraje se každý rok od léta do jara se zimní přestávkou. Je to jedna ze dvou skupin, které se na úrovni třetích tříd v okresu Kladno hraje. Hraje ji 14 účastníků (převážně ze Slánska a Velvarska), stylem každý s každým jednou na domácím hřišti a jednou na hřišti soupeře. Celkem se tedy hraje 26 kol, přičemž v případě remízy se kopou tři série pokutových kopů a jejich vítěz získává bonusový bod. Celkovým vítězem soutěže se stává tým s nejvyšším počtem bodů v tabulce.

Postupy a sestupy 
Nově se v kladenských okresních soutěžích uplatňují v případě postupů a sestupů i baráže.

Postupující do vyšší soutěže 
 Do vyšší soutěže, II. třídy okresu Kladno (Okresní přebor), postupuje přímo tým umístěný na prvním místě tabulky.
 V případě, že nikdo z týmů Kladenska nesestoupí z I. B třídy, tak má druhý tým zajištěnu baráž s jedenáctým či dvanáctým týmem Okresního přeboru. V případě, že z I. B třídy sestoupí jeden tým, bude hrát baráž lepší z druhých míst obou III. tříd s 12. týmem Okresního přeboru. Pokud by sestoupily dokonce dva týmy z I. B třídy, tak se baráž nekoná.

Sestupující do nižší soutěže 

 Poslední tým tabulky přímo sestupuje do IV. třídy skupina B (okres Kladno)
 Předposlední tým soutěže se utká s druhým týmem IV. třídy o setrvání v soutěži

Historie

Současné kluby 

Vysvětlivky:

Nejúspěšnější týmy 

Jako parametr s nejvyšší vypovídající hodnotou byl vybrán průměrný počet bodů získaných na jeden odehraný zápas. Sledovací období je od sezóny 1998/1999.

Aktuální k červnu 2019

Reference

Externí odkazy 
 OSF Kladno
 Vysledky.lidovky.cz

Kladno
Fotbal v okrese Kladno
Sportovní soutěže ve Středočeském kraji